Западная провинция (, , , ) — одна из пяти провинций Руанды.

История 
Была создана в начале января 2006 как часть правительственной программы децентрализации, которая реорганизовала структуры местных органов власти страны. Административный центр — Каронги.

Западная провинция включает прежние регионы Чьянгугу, Гисеньи, Кибуе и небольшую часть Рухенгери.

Административное деление 

Районы Западной провинции:
 Каронги (Karongi)
 Нгорореро (Ngororero)
 Ньябиху (Nyabihu)
 Ньямашеке (Nyamasheke)
 Рубаву (Rubavu)
 Русизи (Rusizi)
 Рутсиро (Rutsiro)

Примечания 

Провинции Руанды